

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Szczurów – przysiółek wsi Grabie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Szczurów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica
 Szczurów – część wsi Brzeście w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Szczurów – przysiółek wsi Ubyszów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Zobacz też